Roggendorf (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Roggendorf (Röschitz), een plaats in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
Roggendorf (Schollach), een plaats in de gemeente Schollach, in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk

Personen
Wilhelm van Roggendorf, vrijheer van Roggendorf en stadhouder van Friesland

Zie ook
Roggenstorf, een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren